Le Pays de la Vallée de la Dordogne désigne un pays (loi Voynet), au sens aménagement du territoire.

Histoire

Localisation 

Le Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise est situé dans le Quercy en vallée de la Dordogne au nord du département du Lot.

Description 

 Date de reconnaissance :
 Surface : 874 km²
 Population : 36 556 habitants
 Villes principales :  Souillac, Saint-Céré, Biars-sur-Cère, Martel, Vayrac, Bretenoux, Sousceyrac

Communes membres 

Il regroupait initialement 6 Communautés de communes et des communes isolées pour un total de 62 communes.

 Communauté de communes du Pays de Souillac
 Communauté de communes Cère et Dordogne
 Communauté de communes du Pays de Sousceyrac
 Communauté de communes du Pays de Saint-Céré
 Communauté de communes du Pays de Martel
 Communauté de communes du Pays du Haut-Quercy Dordogne

Depuis le  il correspond au territoire de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne soit  en 2018.

Voir aussi

Articles connexes 

 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 

 Pays d’art et d'histoire Causses et Vallée de la Dordogne
 Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise
 Vallée de la Dordogne lotoise 

Pays de la région Occitanie
Lot